Le code OI peut faire référence à :
 Iran, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Le nom Oi peut faire référence à :
Oi, série de trois jeux vidéo de style RPG indépendants français fabriqué par Télécrayon sur RPG Maker
 Oi!, un sous genre du punk-rock,
 Oi, une entreprise brésilienne de télécommunication.
 Oi, oí, oî, ói et òi sont des digrammes de l'alphabet latin.

Le sigle OI peut faire référence à :
 l'osmose inverse, une technique de dessalement d'eau de mer.
 Owens-Illinois

Le nom Ōi peut faire référence au Japon à :
  Ōi, un patronyme,
 Plusieurs toponymes :
 Ōi, un bourg de la préfecture de Fukui qui donné son nom au district d'Ōi,
 Ōi, un bourg de la préfecture de Kanagawa,
 Ōi, un ancien bourg de la préfecture de Saitama fusionné avec la ville de Kamifukuoka en 2005 pour devenir Fujimino,
 le fleuve Ōi dans la préfecture de Shizuoka,
 une partie de la rivière Katsura dans la préfecture de Kyoto est aussi appelée rivière Ōi.
 Ōi, un croiseur léger de classe Kuma en service dans la Marine impériale japonaise.
 Ōi, un des huit titres majeurs au shogi.

Voir aussi
 

Code
Homonymie de toponyme